5-й чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин прошёл 2-3 февраля 1974 года на катке «Медео» в Алма-Ате (СССР). Чемпионкой Европы в третий раз стала голландка Атье Кёлен-Делстра.

Медалисты на дистанциях

Итоговое положение 
В скобках указано количество участий в ЧЕ.

 CR = рекорд чемпионатов* = с падением, nf = не закончила дистанцию, ns = не вышла на стартNC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки 
 

1974
1974 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в СССР
Чемпионаты Европы в 1974 году
Международные спортивные соревнования в Алма-Ате
Февраль 1974 года
Спорт в Казахстане в 1974 году
Чемпионаты Европы в Казахстане
Международные соревнования по конькобежному спорту в Казахстане
Чемпионаты Европы в СССР